Kungliga Tekniska Högskolan – Istituto reale di tecnologia, Stoccolma
Tekniska högskolan – Stazione della metropolitana di Stoccolma
Tekniska högskolan – Istituto reale di tecnologia, Helsinki